Гэвин Маклауд (, 28 февраля 1931 — 29 мая 2021) — американский актёр кино и телевидения, пятикратный номинант на премию «Золотой глобус».

Биография

Молодость 
Появился на свет под именем Аллан Джордж Си () в городе Маунт Киско, штат Нью-Йорк, в семье Джорджа (1906—1945) и Маргарет (урождённая Ши, 1906—2004) Си. Он был старшим из двух детей. Его отец, работавший на АЗС, был по национальности оджибве. Вырос в Плезантвиле. Изучал актёрское мастерство в Ithaca College, который окончил в 1952 году. После службы в ВВС США переехал в Нью-Йорк, где стал играть в Радио-сити. Тогда же он изменил своё имя на Гэвин Маклауд. Своё новое имя он взял от телеперсонажа, больного детским церебральным параличом, а фамилию — в честь своего преподавателя актёрского мастерства Беатрисы Маклауд.

Карьера 

Первой его работой в кино была эпизодическая роль (актёр даже не был указан в титрах) в ленте  (1958). В том же году снялся в тюремной драме Роберта Уайза «Я хочу жить!». Вскоре его заметил Блейк Эдвардс, пригласив на роль моряка-невротика в комедии Операция «Нижняя юбка» (1959) с Кэри Грантом и Тони Кёртисом. Эта работа сделала его известным. На следующий год он снялся в другом фильме Эдвардса, .

В конце 1950-х и начале 1960-х годов Маклауд часто появлялся на телевидении в образе злодеев, в том числе и в сериале Эдвардса . Он сыграл роль торговца наркотиками по кличке Большая курица в двух эпизодах первого сезона «Гавайи 5-O». Его первой постоянной ролью на телевидении стал Джозеф Хэйнс из сериала , в котором он принимал участие на протяжении двух сезонов. Он покинул проект ради участия в фильме Роберта Уайза «Песчаная галька» (1968). Снимался в боевике «Герои Келли» (1970).

Роль сценариста новостей Мюррея Слотера, сыгранная в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур», сделала Маклауда одним из самых известных телеактёров США и принесла две номинации на «Золотой глобус». Ещё три раза выдвигался на эту премию за роль капитана судна Меррилла Слотера в сериале «Лодка любви».

Христианство 
В середине 1980-х Маклауд и его бывшая жена Патти стали евангельскими христианами, после чего вновь вступили в брак.

Во время работы над сериалом «Лодка любви» он, по его словам, «очень эгоистично» развёлся со своей женой Патти. Три года после этого она обращалась за помощью к психологам. Однажды ей позвонила Патти Палмер, первая жена комика Джерри Льюиса. Патти Палмер предложила ей присоединиться к христианской молитвенной группе, в которой уже участвовало несколько известных актрис. Гэвин говорил: «С того дня я начал думать о ней. Что-то подсказывало мне позвонить Патти. Я позвонил Патти. Я вернулся, чтобы увидеть её в следующий понедельник, и всё было уже другое». Маклауд спросил бывшую жену, что случилось. Она ему рассказала о том, что решила посвятить свою жизнь Христу.

После перехода в новую веру и повторный брак, супруги написали книгу Вернуться на правильный курс: Замечательная история одного развода, который закончился повторным браком (англ. Back On Course: The Remarkable Story of a Divorce That Ended in Remarriage), рассказывающей о их борьбе с разводом и алкоголизмом. Маклауды в течение 14 лет были ведущими шоу о браке Вернуться на прежний курс. Он также сыграл главные роли в проповедующих христианскую мораль фильмах Рича Кристиано «Изменяющий время» (2002) и «Секреты Джонатана Сперри» (2008).

Прочая деятельность 
Маклауд одно время занимал должность почётного мэра калифорнийского города Пасифик Палисейдс. Также в течение 23 лет он был представителем компании Princess Cruises и был ведущим на их мероприятиях, в частности при спуске на воду новых кораблей. В декабре 2008 года он выступал в денверском Colorado Symphony.

28 февраля 2011 года Маклауд отпраздновал своё 80-летие на борту принадлежащего Princess Cruises лайнера «Золотая принцесса». Актёры из сериала «Лодка любви» вместе со своими друзьями и близкими поздравили его с днём рождения и вручили юбиляру торт длиной полтора метра, являющейся копией корабля Pacific Princess, на котором проходили съёмки ситкома.

16 января 2012 года Гэвин также появлялся на праздновании 90-летнего юбилея актрисы Бетти Уайт.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Страница на NNDB
 Интервью с Гэвином Маклаудом от 3 января 2003 года на Google Video
 Страница на TBN

Оджибве
Киноактёры США
Выпускники Итакского колледжа